Сурко́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Суркова, Арина Александровна (род. 1998) — российская пловчиха.
 Суркова, Валерия Валентиновна (род. 1977) — российская актриса, театральный режиссёр.
 Суркова, Валентина Ивановна (1933—2022) — советская артистка цирка, воздушная гимнастка, заслуженная артистка РСФСР (1969).
 Суркова, Елена Вадимовна (род. 1988) — российская боксёрша.
 Суркова, Ксения Игоревна (род. 1989) — российская актриса.